Toponímia:
 Saint-Amans (Ariège), municipi francès al departament d'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Amans (Aude), municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Saint-Amans (Lozère), municipi francès al departament del Losera (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Saint-Amans-de-Pellagal, municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Amans-des-Cots, municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Amans-du-Pech, municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Amans-Soult, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Amans-Valtoret, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Cantó de Saint-Amans, cantó francès al districte de Mende (departament de la Losera, regió del Llenguadoc-Rosselló) 
 Cantó de Saint-Amans-des-Cots, cantó francès al districte de Rodés (departament d'Avairon) 
 Cantó de Saint-Amans-Soult, cantó francès al districte de Castres (departament dels Tarn) 
 Biografies: Louis Joseph Saint-Amans (Marsella, 1849 - París, 1820), compositor francès del Classicisme